Kecskeméthy László (1853–1924) községi tanító, népiskolai igazgató
 Kecskeméthy László (1912–2000) református lelkész